Christopeit steht für:
 Christopeit Sport, Sportgeräte-Marke
 Christopeit Sport Arena, ehemaliger Sponsorenname des Stadions Sonnenblume

Personen:
 Horst Christopeit (* 1939), deutscher Fußballtorwart (Kapitän, später Aufsichtsrat des VfL Bochum)
 Joachim F. Christopeit (1936–2022), Vorstand AVIA-Konzern, Professor (HAW Hamburg)